La Vía Láctea es una galaxia en la que se encuentra el Sistema Solar.

El término Vía Láctea también puede hacer referencia a:
 Vía Láctea, banda salvadoreña; 
 La Vía Láctea, película dirigida por Luis Buñuel en 1969; 
 La Vía Láctea, local de ocio de la ciudad de Madrid, inaugurado en 1979;
Vía Láctea, canción de Zoé.